Питер Стойка () () — инженер, профессор Уппсальского университета, Швеция, почётный член Румынской академии, член Европейской академии наук и член Шведской королевской академии. Известен своими работами в области обработки сигналов в цифровых антенных решётках.

Избранные публикации 
(более 800 научных работ, 30 книг и разделов к ним)

 T. Söderström and P. Stoica, System Identification. Prentice-Hall, London, United Kingdom, 1989 (Paperback Edition 1994, Polish Edition 1997, Chinese Edition 2017). 
 P. Stoica and R. Moses, Introduction to Spectral Analysis. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, USA, 1997. available for download.
 P. Stoica and A. Nehorai, Music, Maximum likelihood and the Cramér-Rao bound. IEEE Trans. Acoustics, Speech, Signal Processing, vol. ASSP-37, 720—741, 1989.
 E Larsson and P Stoica,Space-Time Block Coding For Wireless Communications. Cambridge University Press, UK, 2003 (Chinese Edition, 2006).
 P Stoica and R Moses, Spectral Analysis of Signals. Prentice Hall, NJ, 2005 (Chinese Edition, 2007). available for download.
 H Sampath, P Stoica and A Paulraj, Generalized linear precoder and decoder design for MIMO channels using the weighted MMSE criterion. IEEE Trans Comm, vol 49, 2198—2206, 2001.
 A Scaglione, P Stoica, S Barbarossa, G Giannakis and H Sampath. Optimal designs for space-time linear precoders and decoders. IEEE Trans Signal Processing, vol 50, 1051—1064, 2002.
 J Li, P Stoica and Z Wang, On robust Capon beamforming and diagonal loading. IEEE Trans Signal Process, vol 51, 1702—1715, 2003.
 J Li and P Stoica, MIMO radar with colocated antennas: review of some recent work. IEEE Signal Processing Mag., 106—114, September, 2007.
 P. Stoica and A. Nehorai, Performance study of conditional and unconditional direction of arrival estimation. IEEE Trans. Acoust., Speech, Signal Process., vol. ASSP-38, 1783—1795, Oct. 1990.

Примечания 

Радиотехники
Учёные Швеции
Почётные доктора Уппсальского университета